Никола́й Деме́нтьев: 
 Дементьев, Николай Петрович (род. 1946) — советский футболист.
 Дементьев, Николай Степанович (1927—1992) — русский советский писатель.
 Дементьев, Николай Тимофеевич (1915—1994) — советский футболист, тренер.